Бешенцовы (Бешенцевы) — старинный русский дворянский род.

 Бешенцов, Александр Николаевич (1809/1910[2] — не ранее 1883) — поэт, беллетрист.
 Бешенцов, Пётр Фёдорович (около 1729—1797) — офицер Российского императорского флота, Георгиевский кавалер.